Kounov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Gemeinde im Okres Rakovník, siehe Kounov u Rakovníka
Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou, siehe Kounov u Dobrušky